Frauenkirche ou Liebfrauenkirche est l'équivalent en allemand de « Notre-Dame » pour désigner une église consacrée à Marie. On trouve aussi la forme longue Kirche unserer Lieben Frau ou Münster unserer Lieben Frau (église de notre Dame bien-aimée).

On peut citer entre autres :
 la Liebfrauenkirche de Kreuzberg à Berlin ;
 la Liebfrauenkirche de Coblence ;
 la Frauenkirche de Dresde ;
 la Frauenkirche de Munich ;
 la Frauenkirche de Nuremberg ;
 la Liebfrauenkirche de Trèves.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie d'édifices religieux en allemand